Osoby o tym nazwisku:
 Aleksandr Prochorow − rosyjski piłkarz
 Aleksandr Prochorow − rosyjski fizyk, noblista
 Fedir Prochorow − ukraiński piłkarz
 Hilarion (Prochorow) − prawosławny duchowny, biskup
 Michaił Prochorow − rosyjski miliarder i biznesmen
 Mikołaj Prochorow − polski lekarz
 Timofiej Prochorow − rosyjski pustelnik